geografia
miejscowości we Włoszech:
 Lodi – miasto i gmina, stolica prowincji Lodi
 Prowincja Lodi – prowincja w Lombardii, we Włoszech
miejscowości w USA:
 Lodi – miasto w stanie Kalifornia, w hrabstwie San Joaquin
 Lodi – miasto w stanie New Jersey, w hrabstwie Bergen
 Lodi – miasto w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Lodi – wieś w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Lodi – wieś w stanie Ohio, w hrabstwie Medina
 Lodi – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
 Lodi – miejscowość w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia
gminy w USA: 
 Lodi (ang. Lodi Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Washtenaw
 Lodi (ang. Lodi Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Mower
 Lodi (ang. Lodi Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Seneca
 Lodi (ang. Lodi Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Athens
 Lodi (ang. Lodi Township) – gmina w stanie Dakota Południowa, w hrabstwie Spink
 Lodi (ang. Lodi Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Columbia

 inne
 „Lodi” – tytuł piosenki
 Lodi – stacja kolejowa w Lodi, w regionie Lombardia, we Włoszech
 Lodi – stacja na linii C metra rzymskiego, będąca obecnie stacją końcową/początkową tej linii do czasu otwarcia odcinka do San Giovanni